Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Араван Резаї.

Дементьєва Олена В'ячеславівна виграла титул, у фіналі перемігши Марію Шарапову з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Восьмеро перших сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

  Дінара Сафіна (2-ге коло)
  Серена Вільямс (півфінал)
  Вінус Вільямс (2-ге коло)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (переможниця)
  Єлена Янкович (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (2-ге коло)
  Віра Звонарьова (3-тє коло)
  Каролін Возняцкі (2-ге коло)
  Вікторія Азаренко (2-ге коло)
  Надія Петрова (1-ше коло)
  Ана Іванович (2-ге коло)
  Флавія Пеннетта (2-ге коло)
  Маріон Бартолі (1-ше коло)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (1-ше коло)
  Домініка Цібулкова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 

Rogers Cup 2009